Anna av Holstein-Gottorp, född 27 februari 1575 i Gottorp i Holstein, död 24 april 1610 i Leerort i Ostfriesland, var en Grevinna av Ostfriesland som gift med greve Enno III av Ostfriesland.

Hon var dotter till hertig Adolf av Holstein-Gottorp och Kristina av Hessen. Hon gifte sig med Enno III av Ostfriesland i slutet av januari 1598.

Släkt

Barn 

Tillsammans med Enno fick hon fem barn, däribland:

 Anna Maria av Ostfriesland (1601–1633)
 Rudolf Kristian av Ostfriesland (1602–1628)
 Ullrik II av Ostfriesland (1605–1648)

Anfäder

Referenser 

Kvinnor
Huset Holstein-Gottorp
Födda 1575
Avlidna 1610